

Geografia 
 Honduras
Potrerillos – comune del dipartimento di Cortés
Potrerillos – comune del dipartimento di El Paraíso
Potrerillos – distretto del dipartimento di Luján de Cuyo, nella provincia di Mendoza in Argentina

 Panama
 Potrerillos – comune del distretto di Dolega